Christus der Auferstandene oder Christus, der Auferstandene steht für:

 Jesus Christus, nach dem Neuen Testament der Messias 
 Christus, der Auferstandene, Oratorium von Gustav Schreck (1891)
 Christus der Auferstandene, Kriegergedächtnisaltar von Christoph Rummel und Hans Rummel (1927 geweiht)
 Christus ~ der Auferstandene, Altarmosaik von Fred Eckersdorf (1956)
 Christus der Auferstandene, Hauptkirchenfenster in der Stiftskirche Altenburg (1956)
 Christus der Auferstandene begegnet seiner Mutter, Gemälde von Jacopo Amigoni (um 1715)
 Pfarrkirche Christus der Auferstandene, siehe Auferstehungskirche

Siehe auch:
 Der auferstandene Christus
 Auferstehung Jesu Christi, Urgrund des christlichen Glaubens